Александра Фусаї і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ніколь Арендт і Манон Боллеграф.

Кончіта Мартінес і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Кетцер і Коріна Мораріу з рахунком 3–6, 6–2, 7–6(9–7).

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

WTA German Open, парний розряд
WTA German Open